Manuel Yupanqui Souza (1955. augusztus 13. –?) perui nemzetközi labdarúgó-partbíró, asszisztens.

Pályafutása

Nemzeti játékvezetés 
A nemzeti labdarúgó-szövetségének megfelelő bírói bizottságok minősítése alapján jutott magasabb osztályokba. A küldési gyakorlat szerint rendszeres partbírói szolgálatot végzett. 1993-ban a FIFA JB felkérte a nemzeti labdarúgó-szövetségeket, hogy alakítsák meg az önálló asszisztensi (partbírói) keretet. Ezzel az intézkedéssel szétválasztották a mérkőzésvezetői és asszisztensi (megnövekedett feladatok) tevékenységet. Az I. Liga játékvezetőjeként 1999-ben vonult vissza.

Nemzetközi játékvezetés 
A Perui labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) terjesztette fel nemzetközi asszisztensnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 1995-től tartotta nyilván asszisztensi keretében. A FIFA JB központi nyelvei közül a spanyolt beszéli. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzésen segítette az oldalvonal mellett a működő játékvezetőt. A nemzetközi asszisztensi tevékenységtől 1999-ben a FIFA JB 45 éves korhatárát elérve vonult vissza.

Női labdarúgó-világbajnokság
A világbajnoki döntőkhöz vezető úton Svédországba a 2., az 1995-ös női labdarúgó-világbajnokságon a FIFA JB partbíróként foglalkoztatta. Partbírói mérkőzéseinek száma világbajnokságon: 5.

1995-ös női labdarúgó-világbajnokság

Világbajnoki mérkőzés

Copa América
Paraguay rendezte a 39.,  az 1999-es Copa América labdarúgó tornát, ahol a CONMEBOL JB partbíróként foglalkoztatta.

1999-es Copa América

Copa América mérkőzés

Források 

Perui labdarúgó-játékvezetők
1955-ben született személyek
Élő személyek